О́тепя () — эстонский топоним:
 Отепя — город в уезде Валгамаа.
 Отепя — деревня в уезде Валгамаа.
 Отепя — волость в составе уезда Валгамаа. Основана в октябре 2017 года.
 Отепя — бывшая волость в составе уезда Валгамаа. Упразднена в октябре 2017 года.
 Отепя — природный парк в Эстонии.
 Отепя — церковный приход в уезде Тартумаа.
 Отепя — церковная мыза (пасторат) в приходе Отепя. Памятник культуры.
 «Отепя» — совхоз в Эстонской ССР.